Чардымский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Чардымский сельсовет — Пензенская область, Лопатинский район.
 Чардымский сельсовет — Саратовская область, Воскресенский район.